Winterhalter puede referirse a:
 Franz Xaver Winterhalter (1805-1873), fue un pintor alemán y litógrafo especialmente conocido por sus retratos de la realeza realizados a mediados del siglo XIX; o
 Hugo Winterhalter (1909-1973), es un músico estadounidense.